Брюс Марчиано (, 5 февраля 1956, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский киноактёр , наиболее известный по роли Иисуса Христа в фильме «Визуальная Библия: Евангелие от Матфея».

Биография 
Брюс Марчиано родился в Ориндже, штат Калифорния. Его отец итальянского происхождения, а мать сирийского происхождения.

Карьера 
В 1985 сыграл свою первую роль в одном из эпизодов телесериала «Она написала убийство» , за которым последовали выступления в сериале «Закон Лос-Анджелеса» , «Коломбо» и малобюджетный фильм ужасов, Проклятие 2: Укус. В 1993 году исполнил роль Иисуса Христа. Иисус стал его первым положительным героем, до этого он играл антагонистов.

После роли Иисуса, Марчиано написал несколько книг об Иисусе и опыт изображения Иисуса на киноэкране.

В 2009 году Марчиано исполнил роль Иисуса в короткометражном фильме «Дорога в Эммаус» , который повествует о встречи воскресшего Христа с двумя учениками по дороге в Эммаус.Так же Марчиано решился озвучить Иисуса в детском христианском анимационном фильме «Иудейский Лев» и исполнил роль Иисуса в фильме «Неожиданная встреча».

В 2012 он в очередной раз исполнил роль Иисуса в фильме режиссёра Гэбриеля Саблоффа «Апостол Пётр и Тайная Вечеря», в фильме рассказывается о последних днях Петра.

На данный момент Марчиано продолжает сниматься в христианских фильмах.

Личная жизнь 

Марчиано родился и вырос в семье истинных католиков, в 1990 году «родился свыше» после разговоров с другими актерами христианами . В 2010 женился.

Фильмография

Книги 
 Jesus Yesterday, Today & Forever
 Jesus Wept
 Meeting Jesus
 In the Footsteps of Jesus
 The Character of a Man (2006)
 Jesus, the Man Who Loved Women (2008)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131020204845/http://www.brucemarchiano.com/about/bruces-story/ Биография на сайте Брюса Марчиано
 http://www.brucemarchiano.com/ministry/speaking Говоря, с сайта Марчиано
 http://authors.simonandschuster.com/Bruce-Marchiano/38977969 Писатель Марчиано, на сайте Саймона и Шустера
 http://newjesusmovie.com Иисус ... Нет большей любви (сайт)
 http://blog.newjesusmovie.com/?p=303 4/3/2010 сообщения Иисусу ... Нет Большого пользователя
 http://wawradio.net/ 5 января 2011 Марчиано сообщил о женитьбе.

Примечания 

 
 https://web.archive.org/web/20071030094648/http://www.vineyardboise.org/publications/articles/2000/quarter_2/bruce.htm
 https://archive.is/20070106002437/http://www.gospelaccordingtojohn.com/text/biography.htm
 http://www.brucemarchiano.com/
 лучшие актеры игравшие Христа